

Cinema 
 Dune – film del 1984 diretto da David Lynch
 Dune – film del 2021 diretto da Denis Villeneuve

Giochi e videogiochi 
Dune – gioco da tavolo edito dalla Avalon Hill, ripubblicato da Jeux Descartes
Dune – videogioco pubblicato da Cryo Interactive (1992)
Dune II (Westwood Studios, 1992) – videogioco
Dune 2000 (Westwood Studios, 1998) – videogioco
Emperor: Battle for Dune (Westwood Studios, 2001) – videogioco
Frank Herbert's Dune (Cryo Interactive, 2001) – videogioco
Dune: I Segreti della Casa (Portal Games / Pentragon Game Studio, 2021) – gioco da tavolo, basato su Detective: sulla scena del crimine
Dune: War for Arrakis (CMON, 2023) – gioco da tavolo

Letteratura 
 Dune – componimento di Filippo Tommaso Marinetti del 1914
 Dune – romanzo di Frank Herbert del 1965, che ha dato inizio al Ciclo di Dune
 Dune – il pianeta che è la principale ambientazione del Ciclo di Dune

Musica 
Dune – album dei Toto, colonna sonora del film di Lynch del 1984
Dune – gruppo musicale techno tedesco
Dune – album del gruppo L'Arc-en-Ciel del 1993
Dune – album del gruppo musicale Dune
Dune – album del compositore tedesco Klaus Schulze

Televisione 
 Dune - Il destino dell'universo (Frank Herbert's Dune) – miniserie televisiva del 2000 tratta dal romanzo omonimo di Herbert
 I figli di Dune (Frank Herbert's Children of Dune) – miniserie televisiva del 2003, tratto dal romanzo omonimo di Herbert

Altro 
 Dune – tipologia di aurora polare

Pagine correlate 
Duna (disambigua)
Duni

Altri progetti